Станичное — название населённых пунктов:

Россия 
 Станичное — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Станичное — село в Исетском районе Тюменской области.
 Станичное — село в Сладковском районе Тюменской области.

Украина 
 Станичное — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Станичное — село в Нововодолажском районе Харьковской области.

См. также 

 Большое Станичное
 Малое Станичное